Платформа Дружба:
 Дружба — платформа Северо-Кавказской железной дороги в Сочи.
 Дружба — платформа Горьковской железной дороги в Нижегородской области.